Il doppio del Bausch & Lomb Championships 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Chanda Rubin e Arantxa Sánchez Vicario erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Rubin con Brenda Schultz e la Sánchez Vicario con Larisa Neiland.

La Rubin e la Schultz-McCarthy hanno perso nei quarti di finale contro la Savchenko e la Sánchez Vicario.

La Savchenko e la Sánchez Vicario hanno perso in semifinale contro Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Lindsay Davenport e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–3, 6–0 Nicole Arendt e Manon Bollegraf.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Larisa Neiland /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Gigi Fernández /  Mary Joe Fernández (semifinali)
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (campionesse)
 Nicole Arendt /  Manon Bollegraf (finale)

 Katrina Adams /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Conchita Martínez /  Patricia Tarabini (quarti di finale) 
 Angela Lettiere /  Nana Miyagi (primo turno) 
 Chanda Rubin /  Brenda Schultz (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Bausch & Lomb Championships 1997